Chris Jacobs (1964) olimpiai bajnok amerikai úszó
 Chris Jacobs (1966) amerikai republikánus politikus
 Chris Jacobs (1970) a Discovery Channel Overhaulin című televíziós műsorának társműsorvezetője